Волф Бахофнер () е австрийски филмов и театрален актьор.

Най-известен е с ролята на инспектор Петер Хьолерер в австрийския сериал Комисар Рекс. Освен това е участвал и в няколко театрални постановки като Вишнева градина, Смъртта на Дантон, Дванадесетата нощ и др.

Филмография

Кинофилми 
 1984: Fliehkraft
 1990: Erwin und Julia
 1990: Die Spitzen der Gesellschaft
 1991: Hund und Katz
 1992: Dead Flowers
 1995: Nachtbus (Night Bus, Kurzfilm)
 1995: Die Ameisenstraße (Ant Street)
 1996: Jugofilm
 1997: Qualtingers Wien
 1999: Viehjud Levi (Jew-Boy Levi)
 1999: Schlachten!
 2002: Ikarus (Icarus)

Телевизия 
 1993: Dieses naive Verlangen
 1994-1999: Kommissar Rex (Serie)
 1997: Tatort (Serie, Episode Eulenburg)
 1998: Männer
 2000: Jedermann
 2004: Blond: Eva Blond! (Serie, Episode Der Zwerg im Schließfach)
 2005: Ich bin ein Berliner
 2005: SOKO Wismar (Serie, Episode Notwehr)
 2005: Mutig in die neuen Zeiten – Im Reich der Reblaus
 2006: Der Winzerkönig (Serie, Episode Blinde Eifersucht)
 2006: Mutig in die neuen Zeiten – nur keine Wellen
 2007: Vier Frauen und ein Todesfall (Serie, Episode Mundtod)
 2009: Schnell ermittelt (Serie)

Външни препратки 
 

Австрийски актьори и актриси
Родени във Виена